В Индии много групп наксалитов и маоистов.

 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Красная Звезда" во главе с К.Н.Рамачандраном
 Центр индийских коммунистов
 Коммунистическая партия "Гадар" Индии
 Коммунистическая партия Индии (маоистская) во главе с Намбалой Кешавой Рао — результат слияния в сентябре 2004 года Маоистского коммунистического центра Индии (M.К.Ц.) и Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) "Народная война", также известной как Группа народной войны (ГНВ)
 Коммунистическая лига Индии (марксистско-ленинская)
 Коммунистическая партия Бхарата во главе с Ранджаном Чакраборти и Барнали Мукерджи
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Наксалбари" во главе с Рауфом
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Джанашакти" во главе с Курой Раджанной
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Джанашакти" во главе с Ранадхиром
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Джанашакти" во главе с Чандрой Пуллой Редди
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Бхайджи"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Праджашакти"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Праджа Пратигхатана"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Пратигхатана"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) (Махадев Мукерджи) во главе с Махадевом Мукерджи
 Центральная группа Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской)
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) (Кану Саньял) во главе с Кану Саньялом
 Коммунистическая партия освобождения Индии (марксистско–ленинская) во главе с Дипанкаром Бхаттачарьей
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Красный флаг" во главе с Унничекканом
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Новая демократия" во главе с Ятендрой Кумаром
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Сомнатх" во главе с Сомнатом Чаттерджи Ухрой и Прадипом Банерджи
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Шантипал"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Джан Самвад"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Най Пахал"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Новая пролетарская"
 Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) "Махараштра"
 Организационный комитет Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской)
 Коммунистическая партия Соединенных Штатов Индии
 Коммунистический революционный центр
 Временный Центральный комитет Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) во главе с Сатьянараяном Сингхом и Сантошем Раной
 Центр реорганизации Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинский)
 Марксистско-ленинский комитет во главе с К. Венкатешваром Рао
 Комитет по реорганизации Коммунистической лиги Индии (марксистско-ленинской)
 Революционный коммунистический центр Индии (марксистско-ленинско-маоистский)
 Революционная социалистическая партия Индии (марксистско-ленинская)
 Революционный коммунистический центр единства (марксистско-ленинский)
 Лал Джанда Дал
 Объединительный центр коммунистических революционеров Индии (марксистско-ленинский) (Д.В. Рао)
 Объединительный центр коммунистических революционеров Индии (марксистско-ленинский) (группа Аджмера)
 Маоистская Коммунистическая партия Манипура

Смотрите также 

 Список коммунистических партий в Индии

Списки организаций, базирующихся в Индии
Наксалитско–маоистский мятеж
Списки проекта Индия неизвестной важности